Schichowitz kan syfta på följande platser:

Polen 

 Ciechowice, ort, Schlesiens vojvodskap, Powiat raciborski,

Tjeckien 

 Žichovice, ort, Plzeň, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar